Circoscrizione Valle d'Aosta – circoscrizione elettorale italiana per la Camera dei deputati
 Circoscrizione Valle d'Aosta – circoscrizione elettorale italiana per il Senato della Repubblica